Enrique Cáceres puede referirse a los siguientes hombres:

 Enrique Cáceres Méndez (1934-2011), cantante mexicano de boleros, integrante del trío Los Panchos.
 Enrique Cáceres Villafañe (n.1974), árbitro paraguayo de fútbol.
 Enrique J. Cáceres, gobernador del Territorio Nacional del Chaco (1917-1920).